То́мас Фи́нке (, 1561—1656) — датский , врач и астролог. Известен в основном как автор названий двух тригонометрических функций: тангенс и секанс. В прижизненных документах встречается множество вариантов написания его фамилии: Fincke, Finke, Finck, Fink, а свои латинские труды он подписывал: Finchius или Finckius.

Биография 
Родился в городе Фленсбург (Шлезвиг, тогда датская провинция) в немецкой купеческой семье, после смерти отца воспитывался дядей со стороны матери. С 1570 по 1577 год учился в местной лютеранской школе, затем в Страсбурге изучал математику и астрологию. В 1582 году он прослушал ряд лекций в Гейдельберге, Лейпциге и других университетских городах Германии, в 1583 году на короткое время вернулся во Фленсбург, затем уехал в Базель. Работал в Базельском университете, затем в Копенгагенском университете (более 60 лет), где занимал в разное время кафедры медицины, математики и риторики.

Кроме многочисленных астрологических сочинений, написал обстоятельный труд по тригонометрии круга и сферы, названный им «Геометрия круглого» (, Базель, 1583 год). В этой книге, помимо введения в научный обиход названий тангенса и секанса, Финке предложил оригинальное решение геодезической задачи: найти углы треугольника, если известна их сумма  и отношение противолежащих сторон . Для решения Финке использовал формулу Региомонтана. Книга Финке оказала большое влияние на творчество Непера, Клавиуса и Питискуса.

Дочь Финке, Доротея, вышла замуж за известного датского натуралиста Оле Ворма.

Во Фленсбурге в честь учёного названа улица (Thomas-Fincke-Straße).

Литература

Ссылки 
 Томас Финке

Примечания 

Выпускники Базельского университета
Выпускники Падуанского университета